Белоно́жко — русская фамилия. Известные носители:
 Белоножко, Алексей Дмитриевич (в монашестве Серафим; род. 1973) — епископ Бобруйский и Быховский Белорусского экзархата Русской православной церкви.
 Белоножко, Марк Николаевич (1915—1943) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Белоножко, Степан Ефимович (1919-1978) — советский военачальник, генерал-полковник.